«Wide Awake» — песня американской певицы Кэти Перри. Она стала 2 синглом с переиздания альбома Teenage Dream — Teenage Dream: The Complete Confection. Песня была записана для автобиографического фильма Кэти Katy Perry: Part of Me, который вышел в июле 2012.

Отзывы критиков 
Критики очень позитивно высказались о песне, назвав её лучшей балладой Кэти со времен «Thinking of You». Эми Сиаретто из PopCrush похвалил серьезный тон голоса певицы, после поставив 4 звезды из 5 возможных. А Билл Ламб из «About.com» поставив 4 из 5 очков, назвал песню лучшей «мейнстримовой» 2012 года.

Живые выступления 
Впервые Кэти исполнила Wide Awake на Billboard Music Awards 2012.

Чарты и сертификаты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Песни Кэти Перри
Песни, написанные Кэти Перри
Песни, написанные Dr. Luke
Данс-поп-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни, спродюсированные Cirkut